

Transport 
 metro – szybka kolej miejska, całkowicie lub częściowo podziemna

Media 
  –  brytyjskie czasopismo oraz portal internetowy 
  – australijskie czasopismo
 „Metro” – ogólnopolska bezpłatna gazeta codzienna, wydawana w latach 1998-2015
 Metro – polskojęzyczny kanał telewizyjny

Kultura i sztuka 
 Metro – musical w reżyserii Janusza Józefowicza
 Metro – film z 1985 w reżyserii Luca Bessona
 Metro - film z 1997 roku w reżyserii Thomasa Cartera
 Metro – rosyjski film katastroficzny z 2012 r.
 Metro – serbski zespół muzyczny
 styl metro (metroseksualizm) – styl życia młodych mężczyzn we współczesnej kulturze masowej
 Metro – seria powieści autorstwa Dmitrija Głuchowskiego: Metro 2033, Metro 2034, Metro 2035
 Metro – seria gier stworzonych na podstawie powieści Dmitrija Głuchowskiego: Metro 2033, Metro: Last Light, Metro Exodus

Informatyka 
 Metro – format planowany przez Microsoft jako alternatywa dla plików PDF

Inne znaczenia 
 metro – polski kamuflaż miejski
 Metro – miasto w Indonezji
 Metro AG – niemiecki koncern handlowy, właściciel sieci supermarketów Metro Cash & Carry

Zobacz też